Cupone ima više značenja:
 Cupone, Cosenza
 Cupone, Crotone
 Cupone, Frosinone
 Cupone, Isernia
 Cupone, Potenza